WYA peut faire référence à :
 

Wya peut faire référence à :
 Wyandot, selon la liste des codes des langues,
 Earl « Wya » Lindo, un joueur de claviers, membre du groupe jamaicain The Wailers,